W19 peut faire référence à :
 Chute, sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 W19, un obus atomique américain ;
 W19, la dix-neuvième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres